Juráňova dolina je národní přírodní rezervace v Tatranském národním parku v severní části Západních Tater na Slovensku. Jedná se o údolí Juráňova potoka kromě nejnižších 600m  nad jeho soutokem s Oravicí, jež zahrnuje stejnojmennou dolinu.

Poloha 
Nachází se západně od hraničního hřebene Západních Tater mezi hřbetem vycházejícím na západ z Veľké Furkasky k Čaplovce a hřbetem vycházejícím na severozápad z Jamboru k Umrlé a Ježovému vrchu. Nachází se v katastrálním území obce Vitanová v okrese Tvrdošín v Žilinském kraji.

Vyhlášení 
Území bylo vyhlášeno v roce 1974 Ministerstvem kultúry SSR na rozloze 434,32 ha. Zároveň byl zaveden 5. stupeň ochrany. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Národní přírodní rezervace Juráňova dolina, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Juráňova dolina
Národní přírodní rezervace v Tatranském národním parku
Chráněná území v okrese Tvrdošín
Vitanová
Chráněná území vyhlášená roku 1974